Balt Military Expo – targi poświęcone tematyce militarnej, bezpieczeństwa i ratownictwa, odbywające się w Gdańsku. Są głównie poświęcone marynarce wojennej. Odbywają się w dniach 17-25 czerwca. Początkowo odbywały się co rok, obecnie odbywają się co dwa lata. Udział w nich biorą stocznie z Polski i zagranicy.

Linki zewnętrzne 

 Balt Military Expo

Imprezy targowe
Imprezy w Gdańsku